Pueyo de Santa Cruz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pueyo de Santa Cruz (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Pueyo de Santa Cruz (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar